Алакинес има више значења:

 Општина Алакинес (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алакинес (Алакинес, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алакинес, Грегорио Малдонадо (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику